Die Saison 2011/12 der Volleyball Champions League begann am 30. November 2011 mit der Gruppenphase. 20 Mannschaften aus elf Nationen nahmen am Wettbewerb teil. Für Deutschland traten die Mannschaften des Schweriner SC und Dresdner SC an; der Schweizer Vertreter war VBC Voléro Zürich. Mannschaften aus Österreich waren nicht vertreten.

Modus 
In der Gruppenphase gab es fünf Gruppen mit jeweils vier Mannschaften. Jedes Team trat zuhause und auswärts gegen jeden der drei Kontrahenten an. Für einen 3:0- oder 3:1-Sieg gab es drei, für einen 3:2-Sieg zwei und für eine 2:3-Niederlage einen Punkt. Die drei besten Mannschaften jeder Gruppe sowie der beste Gruppenvierte qualifizierten sich für das Achtelfinale. Dort ermittelten sie in zwei Runden jeweils mit Heim- und Auswärtsspiel vier Teilnehmer für das Final Four. Die restlichen Gruppenvierten der Vorrunde spielten im CEV-Pokal weiter.

Gruppenphase

Achtelfinale bis Finale

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2011/12 (Frauen)
Volleyballsaison 2011/12
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften